Sabato italiano – film del 1992 diretto da Luciano Manuzzi
 Sabato italiano – programma televisivo del 2005 in onda su Rai 1
 Il sabato italiano – programma televisivo del 2017 in onda su Rai 1
 Un sabato italiano – album del 1983 di Sergio Caputo
 Un sabato italiano  – canzone del 1983 di Sergio Caputo